Турската крепост Силистра е обсаждана неколкократно по време на руско-турските войни. Обсада на Силистра може да се отнася до:
 обсадата през 1773 година;
 обсадата през 1809 година;
 обсадата и превземането на града през 1810 година;
 обсадата през 1828 година;
 обсадата и превземането на града през 1829 година;
 обсадата през 1854 година.

История на Силистра
Силистра
Силистра